Bupleurum nudum är en flockblommig växtart som beskrevs av Daniel Carl Solander. Bupleurum nudum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
nudum